Dysnocryptus är ett släkte av skalbaggar. Dysnocryptus ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Plattnosbaggar
Dysnocryptus